Küss mich, Kanzler ist der Titel von:

 Küss mich, Kanzler (Fernsehfilm), Deutschland 2004
 Küss mich, Kanzler (Radio-Comedy), erstmals 2008